Carauari kan syfta på:

Brasilien 

 Carauari (kommun), Amazonas, 
 Carauari (ort), Amazonas,